Фадина, Оксана Николаевна (род. 3 июля 1976 года, Большеречье, Омская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Мэр Омска в 2017—2021 годах. Депутат Государственной Думы восьмого созыва с 2021 года. Кандидат экономических наук.

Биография 
Оксана Фадина (при рождении Хлебкова) родилась 3 июля 1976 года в посёлке Большеречье Омской области в семье служащих. В 1993 году она окончила Большереченскую среднюю общеобразовательную школу № 1 с серебряной медалью. В 1998 году с отличием окончила Омский государственный аграрный университет (специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету и финансам»), затем в 2004 году его аспирантуру по специальности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства)», защитив в 2005 году в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-методическое обоснование создания информационно-консультационного пункта АПК районного уровня (по материалам Омской области)». Автор около 20 научных публикаций и изданий в сфере экономики народного хозяйства, в том числе дискуссионных материалов за рубежом.

До прихода на государственную службу работала в строительной компании, на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ. В 2013—2015 годах была исполнительным директором ОАО «Омскгоргаз».

Путь на государственной службе:
 2012—2013 годы — заместитель министра экономики Омской области
 2015 год — первый заместитель министра экономики Омской области
 2015—2017 годы — министр экономики Омской области.

В ноябре 2017 года Фадина выдвинула свою кандидатуру на должность мэра Омска. С самого начала она считалась ставленницей временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова и, соответственно, фавориткой голосования. 17 ноября прошла во второй тур выборов, получив 11 голосов конкурсной комиссии (второе место занял Фридрих Мецлер с 9 голосами). Накануне решающего этапа голосования Бурков заручился для Фадиной поддержкой большинства в Омском городском Совете, и в результате 22 ноября на специальном заседании омского парламента депутаты единогласно одобрили её кандидатуру.

8 декабря 2017 года Фадина официально вступила в должность мэра, став первой женщиной-градоначальником в истории Омска. В тот же день она вступила в партию «Единая Россия». Руководя городом, Оксана Фадина вошла в число самых эффективных градоначальников Омска за всю его историю.

В марте 2021 года стало известно, что Фадина выдвинет свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Она победила на праймериз «Единой России», а в сентябре 2021 года была избрана депутатом Госдумы.

Из-за вторжения России на Украину находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Семья 
В открытых источниках до избрания Фадиной мэром практически не было информации о её личной жизни. После выборов стало известно, что она была замужем дважды — за Сергеем Ивахненко и Юрием Фадиным. Оба брака закончились разводом, дети в них не рождались.

В 2018 году у мэра появился приёмный ребёнок — дочь Ева. Фадина забрала девочку из детского дома в возрасте примерно шести месяцев.

Примечания 

Мэры Омска
Персоналии:Омск
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине